I73, I-73 ou I/73  peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-73, un sous-marin de la Marine impériale japonaise, ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Médecine 
 Autres maladies vasculaires périphériques, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 73 (I-73), une autoroute inter-États américaine reliant Candor à Greensboro ;
  Route slovaque I/73 reliant Lipníky à la frontière polonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres